San Pa Tong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Mai, Thailanda, cu o populație de 75.600 de locuitori și o suprafață de 178,18 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 122 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Mae Wang district.

Referințe 

Amphoe în provincia Chiang Mai